Василь Васильович Гречка ( 21 січня 1987, с. Бабинці Борщівського району Тернопільської області — 30 листопада, 2016, с. Бабинці Борщівського району Тернопільської області) — український військовик.

Був демобілізований після служби в зоні АТО. Помер за невідомих обставин вдома 30 листопада 2016 року. Похований 3 грудня 2016 року в селі Бабинці Борщівського району.

Посилання 
 На Тернопільщині за невідомих обставин помер учасник АТО  // Галас, 1 грудня 2016.
 За невідомих обставин загинув ветеран російсько-української війни з Тернопільщини Гречка Василь  // Український погляд, 3 грудня 2016.
 Помер ветеран АТО із Тернопільщини Василь Гречка (Оновлено)  // 0352.ua, 1 грудня 2016.
Народились 1987
Українські військовики
Померли 30 листопада
Померли 2016
Уродженці Бабинців (Борщівський район)